Vjaliki Trastsjanets (vitryska: Вялікі Трасцянец, ryska: Большой Тростенец) är en by i Belarus.   Den ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Minsk. Vjaliki Trastsjanets ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Natur 
Terrängen runt Vjaliki Trastsjanets är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Vjaliki Trastsjanets. Trakten är tätbefolkad. Närmaste större samhälle är Horad Mіnsk,  km nordväst om Vjaliki Trastsjanets.

Se även 
 Landsbygdsorter i Minsks voblasć
 Vitrysslands landsbygdsorter

Referenser

Kommentarer

Källor 

Landsbygdsorter i Minsks voblasć